Wizard — пауэр-метал-группа из Германии.
 The Wizard (песня Black Sabbath) — песня английской группы Black Sabbath.
 The Wizard  — песня английской группы Uriah Heep.
 Wizard — песня аргентинской группы Beto Vázquez Infinity.
 Wizard: The Magazine of Comics, Entertainment and Pop Culture — американский журнал о комиксах.
 Wizard rock — американское музыкальное направление
 Wizard and the Princess — компьютерная игра
 Wizard (программа ПРО) — американская программа противоракетной обороны